Ottawa es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Ottawa (Kansas)
Condado de Ottawa (Míchigan)
Condado de Ottawa (Ohio)
Condado de Ottawa (Oklahoma)